Ein Drehknopf ist ein umgangssprachlicher Begriff für:

 einen Drehregler an technischen Geräten
 einen Griffknauf am Lenkrad, siehe Lenkhilfe